Камія Каору () - головна героїня манґи та аніме-серіалу Rurouni Kenshin. 
 Камія (гора) - гора в Криму.